Thomas Holloway (1748-1827), peintre et graveur britannique ;
 Thomas Holloway (1800-1883), philanthrope britannique.

Patronyme anglais